Лемус (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лемус, Дэниэл (1780—1863) — немецкий математик, автор теоремы Штейнера — Лемуса.
 Лемус, Хуан Карлос (род. 1965) — кубинский боксёр средней весовой категории, выступал за сборную Кубы в конце 1980-х — начале 1990-х годов. См. также 
 Теорема Штейнера — Лемуса — геометрическая теорема о свойствах биссектрис равнобедренного треугольника.
 Фария-Лемус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.